Shepstone est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Denis Gem Shepstone (1888-1966), homme politique sud-africain
 George Shepstone (1888-1966), joueur de cricket sud-africain
 Mike Shepstone (né en 1943), drummer anglais de The Rokes
  (né en 1970), joueur de football anglais
 Theophilus Shepstone (1817-1893), haut fonctionnaire britannique en Afrique du Sud

Toponyme

Port Shepstone, ville du KwaZulu-Natal

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme